Die NB I. Szabó László csoport 2010/11 war die höchste Spielklasse der ungarischen Mannschaftsmeisterschaft im Schach. Zu den gemeldeten Mannschaftskadern der teilnehmenden Vereine siehe Mannschaftskader der NB I. Szabó László csoport 2010/11.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe fanden statt am 10. Oktober, 7. und 21. November, 5. Dezember 2010, 30. Januar, 20. Februar, 27. März, 10. und 17. April sowie 1. und 15. Mai 2011. Sie wurden dezentral bei den beteiligten Vereinen gespielt.

Saisonverlauf 

Der Titelverteidiger Aquaprofit NTSK gewann erneut alle Wettkämpfe und setzte sich am Ende mit 11,5 Punkten Vorsprung durch.
Aus der NB I/B. waren der Vasas Sport Club und Tabáni Spartacus-Vízművek aufgestiegen. Rein sportlich hätten beide Aufsteiger direkt wieder absteigen müssen, da jedoch der Kazincbarcika Városi Sakk Club  seine Mannschaft zurückzog, erreichte Vasas als Vorletzter noch den Klassenerhalt. Honvéd - Balázs Diák wurde ein Punkt abgezogen, da sie in der letzten Runde das dritte Brett kampflos verloren, auf die Reihenfolge hatte dies jedoch keinen Einfluss.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Die Meistermannschaft

Weblinks 
 Ergebnisse beim ungarischen Schachverband (ungarisch)

Sportveranstaltung in Ungarn
Schach (Ungarn)
Schachveranstaltung 2010
Schachveranstaltung 2011